Jason Roberts puede hacer referencia a:

 Jason Roberts, escritor estadounidense de ciencia ficción; 
 Jason Roberts, jugador inglés de fútbol.